Königgraben ist der Name folgender geographischer Objekte in Österreich:

 Königgraben (Deutschfeistritz), Katastralgemeinde von Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Königgraben (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortschaft von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
Siehe auch:
 Königsgrab
 Königsgraben
 Königsbach